Janszoon, frecuentemente abreviado a Jansz. (con o sin punto) es un apellido patronímico neerlandés. Puede referirse a:
 Laurens Janszoon Coster, un ciudadano neelandés a quien algunos cronistas atribuyen el invento de la imprenta de tipos móviles en Europa.
 Jan Janszoon (1570–1641), navegante y pirata neerlandés;
 Michiel Jansz. van Mierevelt (1567–1641), pintor neerlandés;
 Pieter Jansz Saenredam (1597–1665), pintor neerlandés;
 Willem Janszoon (ca. 1570–1630), navegante y gobernador colonial neerlandés.

Apellidos neerlandeses
Apellidos patronímicos